Yungdrung (tibetisch gyung drung; chinesisch 雍仲) steht für:

 Yungdrung-Bön, auf Tönpa Shenrab Miwoche zurückgehende Bön-Tradition, siehe Bön #Ewiger Bön/Yungdrung-Bön

Klöster der Bön-Religion in der Volksrepublik China:

 Yungdrung Ling, Kloster in Namling, Autonomes Gebiet Tibet
 Tagtse Yungdrungling, Kloster im Stadtbezirk Bayi der Stadt Nyingchi, Autonomes Gebiet Tibet
 Tashi Yungdrung Ling, Kloster in Zoigê (Dzöge), Provinz Sichuan

Yungdrung ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Bönzhig Yungdrung Lingpa (1346–1405), Tertön bzw. Schatzentdecker der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus, siehe Dorje Lingpa
 Padma Tennyi Yungdrung Lingpa, Tertönname von Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye (1813–1899), Tertön und Rime-Meister
 Garmi Yönten Yungdrung (fl. 10. Jhd.), Persönlichkeit der Kadam-Schule, Gründer des Dzingchi-Klosters
 Yungdrung Tenpe Gyeltshen (Lama Ayung) (1922–1996), veröffentlichte eine Version des Bön-Kanons